Fritz Junghans ist der Name folgender Personen:

* Fritz Junghans (Verwaltungsjurist) (1901–1962), deutscher Verwaltungsjurist und Sportfunktionär
 Fritz Junghans (Künstler) (1909–1975), deutscher Maler und Bildhauer